И́горь Мирошниче́нко:
 Мирошниченко, Игорь Владимирович (род. 1957) — советский и российский лётчик, генерал-лейтенант.